A Andorra:
 Estany Negre (Andorra), llac andorrà

A la Catalunya del Nord:
 Estany Negre (Angostrina), a l'est del Carlit i a l'oest de les Bulloses, en el terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya
 Estany Negre (Bolquera), en el nord-oest del terme de Bolquera, prop del Llac de la Bollosa, de la comarca de l'Alta Cerdanya
 Estany Negre (Fontpedrosa), a la capçapera del Torrent de Carançà, en el terme de Fontpedrosa, de la comarca del Conflent
 Estany Negre (Porta) o Estany de les Passaderes, en el terme de Porta, de la comarca de l'Alta Cerdanya.

A la Catalunya del Sud:
 Estany Negre (la Vall de Boí) o Estany Negre de Caldes, a la Capçalera de Caldes.
 Estany Negre, Estany Nere, a la capçalera de la Vall de Sant Nicolau (la Vall de Boí). Pertany al municipi d'Espot.
 Estany Negre de Baix, a la Vall de Gerber (Alt Àneu)
 Estany Negre de Cabanes, a la Vall de Cabanes (Alt Àneu)
 Estany Negre de Dalt, a la Vall de Gerber (Alt Àneu)
 Estany Negre de Peguera, a la Vall de Peguera (Espot)
 Estany Negre de Salenques, a la Vall de Salenques (Osca)